Die NBA-Saison 1985/86 war die 40. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 25. Oktober 1985 und endete am 13. April 1986. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 17. April 1986, die Anfang Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Boston Celtics mit einem 4:2 in der Serie gegen die Houston Rockets sichern.

Draft 
Der NBA-Draft 1985 fand am 18. Juni 1985 in New York City statt. An erster Position wurde Patrick Ewing von den New York Knicks gewählt.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1986 wurde am 9. Februar 1986 in der Reunion Arena in Dallas ausgetragen. Der Osten gewann mit 139 zu 132. Zum MVP wurde Isiah Thomas gewählt.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
Most Valuable Player: Larry Bird, Boston Celtics
Rookie of the Year: Patrick Ewing, New York Knicks
Defensive Player of the Year: Alvin Robertson, San Antonio Spurs
Sixth Man of the Year: Bill Walton, Boston Celtics
Most Improved Player: Alvin Robertson, San Antonio Spurs
Coach of the Year: Mike Fratello, Atlanta Hawks
All-NBA First Team:
F – Larry Bird, Boston Celtics
F – Dominique Wilkins, Atlanta Hawks
C – Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
G – Isiah Thomas, Detroit Pistons
All-NBA Second Team:
F – Charles Barkley, Philadelphia 76ers
F – Alex English, Denver Nuggets
C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
G – Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
G – Alvin Robertson, San Antonio Spurs
All-NBA Rookie Team:
Joe Dumars, Detroit Pistons
Patrick Ewing, New York Knicks
Karl Malone, Utah Jazz
Xavier McDaniel, Seattle SuperSonics
Charles Oakley, Chicago Bulls
NBA All-Defensive First Team:
Maurice Cheeks, Philadelphia 76ers
Mark Eaton, Utah Jazz
Kevin McHale, Boston Celtics
Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
Paul Pressey, Milwaukee Bucks
NBA All-Defensive Second Team:
Manute Bol, Washington Bullets
Michael Cooper, Los Angeles Lakers
Bill Hanzlik, Denver Nuggets
Dennis Johnson, Boston Celtics
Alvin Robertson, San Antonio Spurs

Playoffs 
In der ersten Runde wurde im Best-of-Five-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
Die Saison 1985/86 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1985/86